

Албуми

Студийни албуми

EP-та

Сингли

Сингли като партниращ си артист 

Дискографии на британски изпълнители